Danilov (ruski: Дани́лов) je gradić u Jaroslavljskoj oblasti.

Danilov se prvi put spominje u kronici iz godine 1592. Status grada je stečen 1777.

U gradu je tvornica za proizvodnju sira i još neke industrije.

U Danilovu je velika željeznička postaja, gdje se prebacuju lokomotive s elektro-sustava DC 3kV na AC 25kV i obrnuto. Pruge vode u Jaroslavlj, Vologdu i Buj.

Gradovi u Rusiji
Jaroslavljska oblast